Tropische storm Beryl kan verwijzen naar zes tropische cyclonen in de Atlantische Oceaan:
Tropische storm Beryl (1982)
Tropische storm Beryl (1988)
Tropische storm Beryl (1994)
Tropische storm Beryl (2000)
Tropische storm Beryl (2006)
Tropische storm Beryl (2012)